Bachman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 John Bachman (1790–1874), amerikansk naturforskare och präst
 Kjell Bachman (1911–1989), svensk agronom
 Nathan L. Bachman (1878–1937), amerikansk politiker
 Randy Bachman (1943–), kanadensisk rockmusiker

Se även 

 Bachmann
 Pachman
 Pachmann